Brummbär steht für:
 Sturmpanzer IV, alliierte Bezeichnung für ein Panzerfahrzeug der deutschen Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg
 Der Brummbär, eine italienische Filmkomödie aus dem Jahr 1987 mit Adriano Celentano
 eine EP (2015) der deutschen Band Eisregen

Brummbär ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Brummbär (eigentlich: Bernhard Matzerath; 1945–2016), deutscher digitaler Designer